Kožušník může být:
 Dušan Kožušník (* 1969), český podnikatel
 Edvard Kožušník (* 1971), český úředník a pravicový politik
 Ivan Kožušník (* 1952), český kontrabasista a baskytarista
 Pavel Kožušník (* 1977), český florbalista

Související články 
 Kožuch
 Kožešník
 Koželuh
 Cojocaru

Česká příjmení